Emmi peut être :

  Emmi, un prénom féminin dérivé de  ou d'Émilie ;
 Emmi AG, un grand groupe de l'industrie laitière suisse ;
 , chanteuse australienne, connue sous son nom de scène Emmi.

Voir aussi 
 .